Wentdorf steht für:
 Wentdorf (Cumlosen), einen bewohnten Gemeindeteil von Cumlosen, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 einen Teil des Ortsteils Wildau-Wentdorf der Gemeinde Dahmetal, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Wentdorf (Fläming), Wüstung nördlich von Hohenseefeld Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Siehe auch:
 Wenddorf
 Wendtorf
 Wentorf
 Wendorf (Begriffsklärung)